Хи́ппель, фон Хиппель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хиппель, Теодор фон
 Хиппель, Эрик фон

См. также 
 Гиппель